{{Особа 
| ім'я =Роберт Уодлоу
| зображення =
| розмір_зображення =200px
| підпис_зображення =Роберт Уодлоу з батьком в 1939 році
| ім'я_при_народженні =Ро́берт Пе́ршинг Уо́длоу
| дата_народження = 22.02.1918
| місце_народження = Алтон, Іллінойс, США
| дата_смерті = 15.07.1940
| місце_смерті = Меністі, Мічиґан, США
| причина_смерті = сепсис
| громадянство = США
| відомий_(відома) = Найвища людина світу
| зріст = 272 см
| вага = 223 кг
}}Ро́берт Пе́ршинг Вадлов'''  (; 22 лютого 1918, Алтон , США — 15 липня 1940) — згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найвища відома особа у світі, про зріст якої є безперечні відомості.

Роберт Першинг Уодлоу народився 22 лютого 1918 о 6.30 в Алтоні, штат Іллінойс, США. Його батьками були Гетті та Гарольд Уодлоу. Він був найвищою людиною у світі. Під час народження важив неповних чотири кілограми. У віці шести місяців сягнув ваги тринадцять з половиною кілограмів, за рік — тридцять кілограмів. На п'ятому році життя мав метр п'ятдесят п'ять зросту, у третьому класі переріс учителя. У віці 13 років мав уже 224 см. У віці 18 років — 254 см. У віці 22 років, перед смертю, досяг висоти 274 см та ваги 222 кг. Через гігантський зріст мав проблеми із тактильним відчуттям у стопах, тому не виявив вчасно ураження стопи, яке почалося від звичайного натертя шкіри, що незабаром загноїлася і через це розвинувся сепсис (зараження крові), від чого він помер 15 липня 1940 року о 1.30 уночі в Меністі (Manistee), штат Мічиґан.

На похоронах Уодлоу були присутні 40 тисяч американців: труна його важила півтонни, і його несло 12 чоловік. Могилу Уодлоу ретельно забетонували на прохання його сім'ї, яка побоювалася, що останки Роберта викрадуть.

Похований на цвинтарі в батьківському Алтоні над рікою Міссісіпі. На його могилі написано тільки: «На спочинку» (); його пам'ятник удвічі вищий стандартного на кладовищі.

Примітки

Див. також 

 Хе Пінпін
 Нестор Григорій Дмитрович
 Стадник Леонід Степанович

Уродженці Іллінойсу
Народились 22 лютого
Народились 1918
Люди-гіганти
Рекордсмени Книги рекордів Гіннеса
Померли 15 липня
Померли 1940
Померли від зараження крові